Xuân Đông (Đồng Nai), een xã in huyện Cẩm Mỹ, provincie Đồng Nai.
 Xuân Đông (Tiền Giang), een xã in huyện Chợ Gạo, provincie Tiền Giang.

Zie ook:
 Hòa Xuân Đông, een xã in huyện Đông Hòa, provincie Phú Yên.